

Fumetti 
 Herman – striscia a fumetti realizzata da Clyde Lamb
 Herman – striscia a fumetti realizzata da Jim Unger

Geografia 
Repubblica Ceca
 Heřmaň – comune del distretto di České Budějovice
 Heřmaň – comune del distretto di Písek
Stati Uniti d'America
 Herman – città della Contea di Grant, Minnesota
 Herman – villaggio della Contea di Washington, Nebraska

Onomastica 
 Herman – nome proprio maschile corrispondente all'italiano Ermanno

Personaggi immaginari 
 Herman – protagonista della sitcom Ma che ti passa per la testa?
 Herman – personaggio de I Simpson
 Herman Toothrot – personaggio della serie di videogiochi Monkey Island
 Shocker (Personaggio) – alias di Herman Schultz, supercriminale e nemico di Spider-Man nei fumetti Marvel Comics.

Persone 
 Al Herman – pilota automobilistico statunitense
 Albert Herman, nato Adam Herman Foelker – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense
 Alexis Herman – politica statunitense
 Bill Herman – cestista statunitense
 Billy Herman, propr. William Jennings Bryan Herman – giocatore di baseball e allenatore di baseball statunitense
 Carol Herman – attrice e doppiatrice statunitense
 Danny Herman – ex cestista belga
 Ellen Herman (1988) – ex pallavolista e allenatrice di pallavolo statunitense
 Eric Herman – giocatore di football americano statunitense
 David Herman – attore, comico e doppiatore statunitense
 Edward S. Herman – economista statunitense
 Ėl'vira Herman o Elvira Herman – ostacolista bielorussa
 Ian Herman – musicista sudafricano
 Jerry Herman – compositore e musicista statunitense
 Keri Herman – sciatrice statunitense
 Lisa Herman – musicista e cantante statunitense
 Marek Herman, detto "Marco" – scrittore e partigiano polacco naturalizzato israeliano
 Martial Herman – uomo politico e magistrato francese
 Paul Herman – attore statunitense
 Paul Herman – cestista statunitense
 Pete Herman – pugile statunitense
 Rafael Y. Herman – artista israeliano
 Robert Herman – cosmologo statunitense
 Róża Herman – scacchista polacca
 Tesa Herman – ex sciatrice alpina slovena
 Woody Herman – musicista statunitense

Pagine correlate 
 Hermann
 Hermans